Honne steht für:

 Vorsteher einer Honnschaft
 Teil des sozialen Phänomens von Honne und Tatemae in Japan
 Honne (Band), eine britische Elektro-Soul-Band.

Honne ist der Familienname folgender Personen:
 Yasuyuki Honne (* 1971), japanischer Entwickler von Videospielen